Plaats in Indonesië
Lesung Batu (Tanjung Agung), een plaats  in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra
Lesung Batu (Mulak Ulu), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Lesung Batu (Lintang Kanan), een plaats in het regentschap Empat Lawang van de provincie Zuid-Sumatra
Lesung Batu (Pagar Gunung), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Lesung Batu (Rawas Ulu), een plaats in het regentschap Musi Rawas van de provincie Zuid-Sumatra